RHD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 417 амінокислот, а молекулярна маса — 45 211.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Трансмембранні білки
Групи крові
CD-антигени